Князь Иван Фёдорович Мстиславский (ум. ) — русский военачальник, кравчий, наместник, воевода и боярин во времена правления Василия III Ивановича, Ивана IV Васильевича Грозного и Фёдора Ивановича. 

Из княжеского рода Гедиминовичей-Мстиславских.

Единственный сын боярина князя Федора Михайловича Мстиславского (ум. 1540). Его матерью была Анастасия Петровна, дочь крещеного казанского царевича Петра Ибрагимовича (ум. 1523) и великой княгини Евдокии Ивановны, дочери великого князя московского Ивана III Васильевича. Двоюродный племянник царя и великого князя московского Ивана Грозного. Тесть хана касимовского Симеона Бекбулатовича.

Биография 
В 1541 году пожалован кравчим. В 1543 году воевода Большого полка в Великих Луках. В марте 1545 года первый воевода Большого полка в походе в Коломну, в связи с крымской угрозой. В 1547 году: спальник, в феврале упомянут на свадьбе Ивана Грозного с Юрьевой-Захарьиной Анастасией Романовной, был вторым при сборе боярынь и первым при государевой постели, ездил в свадебном поезде за Государём, был третьим мовником в государевой мыльне, позже в качестве рынды (оруженосца-телохранителя) сопровождает молодого царя в походе под Коломну.  В 1548 году пожалован в бояре, пользовался особенным расположением Ивана Грозного. В этом же году ходил с Государем во Владимирский и Казанский походы,  в ноябре участвовал на свадьбе родного брата царя — князя Юрия Васильевича и княжны Иулиании Дмитриевны Палицкой, был первым у княжной постели, ездил с князем и в мыльню с ним ходил. В апреле 1549 года, первый воевода шестнадцатого Большого полка в шведском походе, в ноябре послан во Владимир собирать войско для Казанского похода. В 1550 первый дворовый воевода, ведал детей боярских и ставил сторожей в походе с Государём из Москвы во Владимир и к Казани, под которой стоял с войском на царёвом лугу у Кобан-озера, а после послан первым воеводою в Тулу. В сентябре 1551 года указано ему идти с полками из Москвы в Можайск для похода к Полоцку, позже первый воевода Большого полка в Коломне, а после в Пронске. В 1552 году при нашествии крымцев к Туле первый воевода Большого полка в Коломне. В мае 1552 года в казанском походе первый воевода Большого полка, указано собираться ему с войском в Коломне, в июне велено идти с войском к Казани, где в августе встретился с царским войском. Под Казанью охранял полк, определённый ставить вышки для осады города, выходивших из города казанские войска разбил, а сам получил ранение двумя стрелами. Впоследствии разбил внезапно вышедшие из леса татарские войска. В октябре 1553 года указано ему быть первым воеводою с царём Шихалеем, во время приступа Казани стоял у Арской и Чувашской дорогах для отбития нападений войск идущих на помощь. Во время болезни царя Ивана Грозного присягнул на верность его сыну — царевичу Дмитрию Ивановичу, а также других к присяге приводил, после царского выздоровления, послан первым воеводою Большого полка в Калугу.  С 1553 года он входит в «Ближнюю думу». В 1554 году первый воевода Большого полка в Одоеве. В 1555 году послан первым воеводою Большого полка из Владимира в Казань на луговую черемису, в июле с полком в Коломне, откуда ходил с Государем против крымцев к Туле, где оставлен первым воеводою. В 1556 году первый воевода войск правой руки в походе в Калугу, впоследствии направлен первым воеводою Большого полка в Коломну, а в июне в Серпухов. В сентябре 1557 года первый воевода Большого полка в Калуге, для охранения от прихода крымцев, а после первый воевода Передового полка в Кашире. В марте 1558 года первый воевода правой руки в Тарусе, в апреле присутствовал на свадьбе двоюродного брата царя — князя Владимира Андреевича и княжны Евдокии Романовны Одоевской, сидел первым за большим государевым столом.

В походе против ливонцев 1559 года был первым воеводой Большого полка, где взял г. Алыст, в декабре первый воевода Передового полка против крымцев, которых разбил и выгнал за пределы государства. В январе 1560 года послан первым воеводою с семью головами к Алысту и порубежным местам, с присланным подкреплением пошёл под Вильян. Вместе с Шуйским взял Мариенбург, покорил Феллин (1560) и долго осаждал Ревель. Оттуда послан к Кесии против князя Курбского, воевод князей Горенского, Телепнёва и Хованского. В 1561 году первый воевода войск правой руки на берегу Оки. В ноябре 1562 года первый воевода Передового полка в походе на Литву и Лифляндию, а после первый воевода в Холму. В 1563 назван новгородским наместником, в ноябре послан первым воеводою войск правой руки в походе к Полоцку, город взял вместе с князем И. Д. Бельским. В сентябре 1564 года первый воевода Большого полка в Великих Луках. В 1565 первый воевода войск правой руки в Кашире, обратил крымского хана Девлет-Гирея в бегство в окрестностях Болхова, за что пожалован золотым. В этом же году значится вторым в Царской думе о польском мире и сидел вторым за государевым столом при приёме польских послов. В 1566 или 1567 годах он строит себе резиденцию на месте казачьего поселения в Епифани — мощную деревянную крепость. 

В июле 1567 года русскими властями были перехвачены грамоты от великого князя литовского и польского короля с приглашением перейти на службу к Сигизмунду II Августу и предлагалось возведение в статус удельных князей, на что не согласился. При учреждении опричнины, князь Иван Мстиславский, во главе земщины, был вторым боярином после И. Д. Бельского и назывался «земским боярином». После смерти И. Д. Бельского возглавил Боярскую думу. А. Шлихтинг писал об особом отношении Ивана Грозного к двум виднейшим боярам: «Если кто обвиняет перед тираном этих двух лиц, Бельского и Мстиславского, или намеревается клеветать на них, то тиран тотчас велит этому человеку замолчать, говоря так: „Я и эти двое составляем три московские столпа. На нас троих стоит вся держава“». В сентябре 1567 года первый воевода Большого полка в Коломне, и назван Ярославским, Черемошским и Юхотским державцем. В сентябре 1568 года послан первым воеводою из Боровска в Вязьму для охранения возврата из Польши русских послов и помощи смоленским местам против поляков. Из Вязьма направлен в Великие Луки, где соединился с царскими войсками, участвовал в государевом совещании о войне против литовцев и поляков, подписался вторым в грамоте о мире с ними. В этом же году первый воевода войск правой руки на берегу Оки от прихода крымцев. В апреле 1569 года первый воевода правой руки в Коломне. В 1570 году опять на берегу Оки от прихода крымцев и участвовал вторым в Царской думе по вопросу о шведских делах. В 1571 года послан в связи с крымской угрозой первым воеводою правой руки в Каширу, в мае во время осады Москвы крымским войском был первым воеводою войск правой руки на Якиманской улице.

Не раз он удачно отражал вторжения крымцев, но в 1571 году счастье ему изменило: хан Девлет I Герай сжёг и разорил Москву. Царь Иван IV Грозный обвинил Мстиславского в измене и только заступничество митрополита и духовенства спасло его от казни. 

В 1572 году участвовал первым воеводою Сторожевого полка в зимнем и весеннем царских Новгородских походах против шведов, оставлен первым воеводою в Новгороде, упомянут новгородским наместником. В 1573 году первый воевода войск правой руки в походе под Пайду, которую взял. Под руководством армии Семёна Бекбулатовича потерпел поражение под Коловерью (Лоде), в бою под Вильно получил новое ранение. В этом же году присутствовал на свадьбе дочери двоюродного брата царя Ивана Грозного, князя Владимира Андреевича —  княжны Марии Владимировны и короля Арцымагнуса, сидел первым напротив боярынь. В 1574 году послан первым воеводою в Муром против взбунтовавшихся казанцев. В 1575 году первый наместник в Новгороде. В 1576 году отправляется первым воеводою Большого полка в Серпухов. В 1577—1578 гг. отправляется первым воеводою передового полка в Лифляндию, берёт город Кесь, но не смог его удержать. В 1578 году назван владимирским наместником. В 1580 году первый воевода Большого полка с князем Симеоном Бекбулатовичем против литовцев и лифляндцев, позже с полком первый воевода в Серпухове, а оттуда отправлен вторым воеводою Большого полка в Волоколамск, куда писали к нему польско-литовские папы о мире между Россией и Польшей. В 1580 году он опять был заподозрен в каких-то «изменных винах». В 1581 году первый в ответе с польским гонцом. В 1582 году первый воевода Большого полка в Серпухове. В 1583 году сидел первым в "большой лавке" при представлении Государю польских послов.

В 1584 году, судил местничество между князем Ноготковым с Сабуровым, в этом же году своими увещеваниями усмирял в Москве взволновавшийся народ. 

Умирающий Иоанн Грозный назначил его первым советником верховной думы, в этом чине он написал письмо в Польшу о кончине царя и взошедшего на престол его сына Фёдора Ивановича и продолжении перемирия. 

После воцарения Фёдора Иоанновича —  Борис Годунов, друживший перед тем с Иваном Мстиславским, сослал его, за участие в заговоре Шуйских и других бояр, в Кирилло-Белозерский монастырь, где он постригся в монахи с именем Иона, где умер в 1586 году. Погребен в семейной усыпальнице князей Мстиславских — в московском Симоновом монастыре. По сообщению английского путешественника Дж. Горсея, И. Ф. Мстилавский проявлял интерес к летописанию. Сохранились книги из келейной библиотеки И. Ф. Мстиславского в Кирилло-Белозерском монастыре.

Семья и дети 
Женат дважды: 

 Княжна Ирина Александровна Горбатая (ум. 1566) — дочь князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского. 
 Княжна Анастасия Владимировна Воротынская — дочь князя Владимира Ивановича Воротынского.

Дети:

 Мстиславский Фёдор Иванович (ум. 1622) —  боярин и воевода, последний представитель рода, видный деятель Смутного времени.
 Мстиславский Пётр Иванович.
 Мстиславский Иван Иванович Большой (умер в детстве).
 Мстиславский Иван Иванович Меньшой (умер в детстве).
 Мстиславский Василий Иванович (ум. 1582) —  боярин и воевода.
 Анастасия Ивановна (в инокинях Александра) (ум. 1607) — за царем Симеоном Бекбулатовичем.
 Марфа Ивановна —  жена князя Василия Кардануковича Черкасского.
 Ирина Ивановна (в инокинях тоже Александра) (ум. 1621) — жена князя Ивана Юрьевича Голицына.
 Агриппина Ивановна (в инокинях старица Ирина) (ум. 1639).

Предки

Примечания

Литература 
 
 Солодкин Я. Г. Тайна «хроник» боярина И. Ф. Мстиславского (К истории частного летописания в России XVI в.) // ТОДРЛ. Т. 57. — СПб., 2006. — С. 945—949.
 Усачёв А. С. Князь И. Ф. Мстиславский — забытый книжник XVI в.? // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Серия «Исторические науки». 2011. № 1. — С. 15—24. 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Мстиславский Иван Фёдорович. стр. 402. 
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Мстиславский Иван Фёдорович. стр. 64-71.

Ссылки 
 Столп царства Князь Иван Фёдорович Мстиславский
 Мстиславский Иван Федорович

Военачальники Русского государства
Иван Фёдорович
Бояре
Воеводы Тулы
Воеводы Пронска
Воеводы Серпухова
Кравчие
Насильно постриженные в монахи
Монахи Русской православной церкви
Похороненные в Симоновом монастыре